Ру́сская эмигра́ция пятой волны́ (также путинская эмиграция, иногда «путинский исход», ) — наименование волны эмиграции из России, начавшейся с 2010-х годов.

Этот период характеризуется тем, что страну покидают образованные и успешные жители крупных городов, часто по политическим причинам: сокращение прав и свобод, нарастание репрессий и страха, отсутствие перспектив, нежелание ассоциироваться с государством, которое начало войну, от экономического кризиса и восстановления тоталитарных практик в стране.

Исследовательская организация «Атлантический совет» представила 21 февраля 2019 года доклад под названием «Путинский исход: новая утечка мозгов», в котором исследовала особенности этой волны российской эмиграции. Согласно докладу, при Путине Россию покинули от 1,6 до 2 миллионов людей, из них 45 процентов имеют степень бакалавра, а 37 процентов — степень магистра или доктора.

По результатам исследования, проведенного в августе 2021 года порталом «Такие дела» совместно с командой независимых исследователей, общая эмиграция из России за период с 2000 по 2020 год составила от 4 до 5 миллионов человек. Число тех, кто уже уехал, растёт с 2007 года, а темпы эмиграции ускорились после 2011 года. Здесь речь идёт только о гражданах РФ.

Второй всплеск миграции приходится на 2014 год, после аннексии Крыма.

В 2022 году 

Этот, уже третий, всплеск эмиграции в XXI веке, случившийся за время правления одного президента, может перерасти в волну.

По данным МВД Грузии, с 24 февраля по 16 марта 2022 года прибыло 30439 россиян, из них 12638 остались. В аналогичный период 2019 года въехало 63097, остались 911 человек. В Армении открыто 6500 тысяч счетов нерезидентами, большинство из них россияне. Прочие направления выезда — Турция (14000 человек), другие страны Закавказья и Средней Азии, безвизовые страны Центральной и Южной Америки. Владельцы виз наземным транспортом направлялись также в Латвию и Финляндию.

По оценке главы РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) от 22 марта, Россию покинули 50—70 тысяч IT-специалистов.

По оценке экономиста Константина Сонина к 8 марта 2022 года уехало свыше 200 тысяч человек.

По заявлению Антивоенного комитета России от 19 апреля, за помощью в проект «Ковчег» обратилось 100 тысяч человек.

21 сентября 2022 года в Международный день мира в ходе продолжающегося вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, закончившегося деоккупацией всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол, президент Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начались в день объявления указа — 21 сентября, к 25 сентября 2022 года по данным «Новой газеты. Европа», которой сообщил источник в администрации президента РФ, после объявления мобилизации Россию покинуло более 261 тысячи мужчин. Источники Forbes сообщили о 600 000 — 700 000 уехавших россиян почти за две недели с начала мобилизации. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в правительствах западных стран сообщила о 400 тысяч людей, покинувших Россию после мобилизации.

См. также 
 Эмиграция из России после вторжения России на Украину
 Путинская алия

Примечания

Ссылки 
 Putin’s war has triggered an exodus out of Russia — but the escape options are shrinking (CNN)

 
Мобилизации в период вторжения России на Украину